Лескён () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Лескён () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна

См. также 
 Лескен